Le nom Robert Foster peut désigner :

 Robert Foster (1898-1973), aviateur britannique ;
 Sir Robert Foster (1913-2005), administrateur colonial britannique puis gouverneur général des Fidji ;
 Robert Foster (1949-), écrivain américain.